Марджиня () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Марджиня () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Марджиня.
 Марджиня () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ойтуз.
 Марджиня () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Бухуші.